Juni több ókori személy neve is:

 Juni, egyiptomi udvari főírnok, királyi háznagy, a papok elöljárója I. Széthi alatt
 Juni, egyiptomi nemes, Kús (Núbia) alkirálya I. Széthi és II. Ramszesz alatt
 Juni, Mitanni királynéja, Tusratta felesége